Scamander může být:

 latinská obdoba starořeckého jména Skamandros
 Scamander (příjmení) – příjmení kouzelnické rodiny ze světa Harryho Pottera (a zejm. filmové série Fantastická zvířata) vytvořeného spisovatelkou J. K. Rowlingovou
 Mlok Scamander (* 1897) – magiozoolog a autor knihy Fantastická zvířata a kde je najít
 Theseus Scamander (* 1888 nebo 1889) – bystrozor, Mlokův bratr
 Rolf Scamander (* mezi lety 1980–1994) – magiozoolog, Mlokův vnuk a manžel Lenky Láskorádové
 Scamander (Tasmánie) – město v Tasmánii
 Scamander Vallis – jedno z údolí na Marsu